Аризона има више значења:

 Аризона
 Аризона (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Аризона (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аризона (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аризона (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аризона (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аризона (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику